Turniej eliminacyjny do Canadian Olympic Curling Trials 2013 (znany również jako Capital One Road to the Roar) odbył się między 5 a 10 listopada 2013 w Kitchener Memorial Auditorium Complex w Kitchener, Ontario. Dwie najlepsze kobiece i męskie drużyny awansowały do turnieju finałowego, który zostanie rozegrany w dniach 1-8 grudnia 2013 w Winnipeg.

12 zespołów rywalizowało potrójnym systemem pucharowym, cztery zespoły rozstawione najwyżej rozpoczęły grę w drugiej kolejce rundy A. Pierwszy kwalifikant został wyłoniony w meczu pomiędzy zwycięzcami rund A i B. Przegrany uczestniczył w drugim meczu kwalifikacyjnym, w którym przeciwnikiem był wygrany ze spotkania między triumfatorami rundy C.

Do dalszej części kanadyjskich kwalifikacji awansowały drużyny Renée Sonnenberg i Valerie Sweeting oraz wśród mężczyzn John Morris i Brad Jacobs.

W zmienionym składzie w turnieju uczestniczyła kobieca reprezentacja na ZIO 2010 (w składzie znalazły się Cheryl Bernard, Susan O’Connor oraz rezerwowa Carolyn McRorie). Drużyna ta uplasowała się na 4. miejscu.



Proces kwalifikacji 

1 - w sezonie olimpijskim do zespołu Jima Cottera dołączył John Morris, który objął funkcję kapitana.

Kobiety

Drużyny

Runda A

Runda B

Runda C

Sesja 1. 
5 listopada 2013; 13:00

Sesja 2. 
5 listopada 2013; 19:30

Sesja 3. 
6 listopada 2013; 9:00

Sesja 4. 
6 listopada 2013; 14:00

Sesja 5. 
6 listopada 2013; 19:00

Sesja 6. 
7 listopada 2013; 9:00

Sesja 7. 
7 listopada 2013; 14:00

Sesja 8. 
7 listopada 2013; 19:00

Sesja 9. 
8 listopada 2013; 9:00

Sesja 10. 
8 listopada 2013; 14:00

Sesja 11. 
8 listopada 2013; 19:00

Runda finałowa

C-C 
10 listopada 2013; 9:00

1. mecz kwalifikacyjny (A-B) 
9 listopada 2013; 14:00

2. mecz kwalifikacyjny (A-B - C-C) 
10 listopada 2013; 19:00

Mężczyźni

Drużyny

Runda A

Runda B

Runda C

Sesja 1. 
5 listopada 2013; 9:00

Sesja 2. 
5 listopada 2013; 19:30

Sesja 3. 
6 listopada 2013; 14:00

Sesja 4. 
6 listopada 2013; 19:00

Sesja 5. 
7 listopada 2013; 9:00

Sesja 6. 
7 listopada 2013; 14:00

Sesja 7. 
7 listopada 2013; 19:00

Sesja 8. 
8 listopada 2013; 9:00

Sesja 9. 
8 listopada 2013; 14:00

Sesja 10. 
8 listopada 2013; 19:00

Sesja 11. 
9 listopada 2013; 9:00

Sesja 12. 
9 listopada 2013; 14:00

Runda finałowa

C-C

1. mecz kwalifikacyjny (A-B)

2. mecz kwalifikacyjny (A-B - C-C)

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu
 Sezon 2011/2012 w curlingu
 Sezon 2012/2013 w curlingu
 Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa zawodów 
  

2013 w curlingu
2013
2013 w Kanadzie
Sport w Ontario
Kitchener (Kanada)